Ізер () — департамент на південному сході Франції, один з департаментів регіону Рона — Альпи
 Ізер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Ізер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ізер (Рона) — річка у Франції, притока Рони.